Scry est le nom d'au moins deux villages en Belgique : 

 Scry, village belge, section de la commune de Tinlot située en Région wallonne dans la province de Liège
 Scry, village belge, section de la commune de Mettet située en Région wallonne dans la province de Namur